Alue (Titeue), een plaats in Indonesië
Alue (Montasik), een plaats in Indonesië
Alue (Pidie), een plaats in Indonesië
Alue (Tanah Luas), een plaats in Indonesië